— японский футболист, полузащитник клуба «Кавасаки Фронтале». Выступал за сборную Японии.

Карьера 
Иэнага — воспитанник клуба «Гамба Осака». В 2004 году подписал с клубом профессиональный контракт. В 2008 перешёл на правах аренды в клуб «Оита Тринита», где провёл два года, после чего был арендован другим клубом из Осаки, «Сересо».

В декабре 2008 был на просмотре в английском клубе «Плимут Аргайл», который хотел подписать с ним контракт, но отказался от этих планов, когда игроку было отказано в разрешении на работу в Англии.

В декабре 2010 года подписал контракт с испанским клубом «Мальорка».

Выступал за молодёжную сборную Японии на чемпионате мира среди молодёжных команд 2005 года, проходившем в Нидерландах.

Дебютировал в национальной сборной Японии 24 марта 2007 года в товарищеском матче против сборной Перу, заменив на 85-й минуте Кэйту Судзуки.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Мальорка»
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Оита Тринита»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»